Le mot suppression (en anglais,  ou del) est employé pour désigner l'action consistant à supprimer quelque chose ou l'absence résultant de cette action. En particulier il peut s'agir de :
 en informatique
 la suppression de fichier
 Commande SQL Delete (SQL)
 par métonymie, la touche de suppression des claviers
 du tir de suppression, aussi appelé tir de couverture.

Voir aussi 
 
 Suppression de la Compagnie de Jésus